

Chansons 

 Sing, chanson de Blur sortie en 1991 ;
 , chanson de Sesame Street, par Joe Raposo sortie en 1971 ;
 Sing, chanson du groupe Travis sortie en 2001 ;
 Sing, chanson de The Dresden Dolls sortie en 2006 ;
 Sing, chanson d'Annie Lennox sortie en 2007 ;
 Sing, chanson de My Chemical Romance sortie en 2010 ;
 Sing, chanson d'Ed Sheeran sortie en 2014.

Films 

 Sing, film américain de Richard Baskin sorti en 1999 ;
 Sing, court métrage de Kristóf Deák et Anna Udvardy sorti en 2016 ;
 Sing, titre original de Tous en scène, film américain sorti en 2016.

Patronyme 

 , joueur australien de rugby.

Patronyme chinois